|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bangalore (officieel Canara Bank Bangalore Open) van 2008 vond plaats van 3 tot en met 9 maart 2008 in de Indiase stad Bangalore. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jaroslava Sjvedova kwam deze keer niet verder dan de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Jelena Janković bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Yan Zi.

Het derde reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Zwitserse Patty Schnyder in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bangalore op haar naam te schrijven. Het was haar 29e WTA-titel, de eerste van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als derde geplaatste Chinese duo Peng Shuai en Sun Tiantian won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als eerste geplaatste Taiwanese titelverdedigsters Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Peng had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Sun elf.

De Belgische Debbrich Feys speelde samen met Angelika Bachmann uit Duitsland. Dit team strandde al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bangalore 2008
Bangalore